Гардно имеет различное значение:
 Гардно (озеро) — озеро в Поморском воеводстве
 Гардно (деревня) — деревня в Грыфинском повяте (Польша)